Groński (forma żeńska: Grońska; liczba mnoga: Grońscy) – polskie nazwisko wywodzące się z Podhala. Nazwisko zostało nadane w 1628 roku. W początku lat 90. XX wieku w Polsce nazwisko nosiło 910 osób, w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych nazwisko nosiły 524 osoby.

Historia 
7 lipca 1628 roku w Warszawie król Polski Zygmunt III Waza nadał Adamowi Bełzykowi przywilej sołectwa w Groniu. Adam przyjął nazwisko Groński. Badania materiałów archiwalnych wykazują, że Adam Groński był spokrewniony z rodem Rusinów.

Rody szlacheckie 
Nazwiskiem Groński posługiwał się rod szlachecki Grońskich herbu Łada.

Demografia 
W początku lat 90. XX wieku w Polsce nazwisko nosiło 910 osób.

Według spisu powszechnego z 2000 roku w Stanach Zjednoczonych nazwisko nosiły 524 osoby.

Drzewo genealogiczne 
Drzewo genealogiczne Grońskich:

Znani przedstawiciele 
 Ryszard Marek Groński (ur. 1939) – polski pisarz, dziennikarz, satyryk i poeta, z wykształcenia historyk
 Stanisław Groński (1907–1957) – polski alpinista

Zobacz też 
 Groń

Przypisy 

Polskie nazwiska